Un ponte per Terabithia (Bridge to Terabithia) – romanzo della scrittrice Katherine Paterson
Bridge to Terabithia  – film del 1985 diretto da Eric Till
Un ponte per Terabithia (Bridge to Terabithia) – film del 2007 diretto da Gábor Csupó